Кобцы () — село, входит в Васильковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 102 человека. Почтовый индекс — 08606. Телефонный код — 4571. Занимает площадь 0,463 км². Код КОАТУУ — 3221487003.

Местный совет 
08625, Київська обл., Васильківський р-н, с.Путрівка, вул.Леніна,119

Ссылки 
 Кобцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Васильковского района (Киевская область)